Nicolás Almagro var regerande mästare, men förlorade i kvartsfinalen mot Frederico Gil.

I finalen vann Tommy Robredo över Thomaz Bellucci med 6–3, 3–6, 6–4.

Seedning 

  Nicolás Almagro (Kvartsfinal)
  '''Tommy Robredo (Mästare)
  Albert Montañés (Första omgången)
  José Acasuso ''(Semifinal)

<li> Marcel Granollers (Andra omgången)
<li> Eduardo Schwank (Kvartsfinal)
<li> Nicolas Devilder (Andra omgången)
<li> Potito Starace (Första omgången)

Lottning

Finalmatcher

Övre halvan

Undre halvan

Externa länkar 
Lottning
Kvallottning

Singel